Le tournoi de squash Apawamis Open 2007 est l'édition 2007 du Apawamis Open qui se déroule du 3 au  à Rye (New York). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 35 et il est doté de  de prix.

Natalie Grinham remporte sa troisième finale consécutive WISPA face à Vicky Botwright.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références 

2007
Squash en 2007
Sport dans l'État de New York en 2007
Sport en janvier 2007